Der Begriff Inde bezeichnet

 einen Fluss in Belgien und Deutschland, siehe Inde (Fluss)
 eine indianische Volksgruppe der Apachen, siehe Apachen
 einen Ort in Mexiko, siehe Indé
 eine Verwaltungseinheit in Mexiko, siehe Municipio Indé